Louvat peut faire référence à :
 un louvat, petit du loup ;
 l'impasse Louvat, voie française ;
 la villa Louvat, voie française ;
 Gaspard Adrien Bonnet du Louvat de Champollon (1737-1810), général français.

Voir aussi